Gérard Pleimelding, ancien footballeur français
 Pierre Pleimelding, footballeur puis entraîneur français
 René Pleimelding, footballeur et entraîneur français

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique